

Sigle
 National Medal of Science

Codici 
 NMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namsang (Birmania)